Bohdan Mincer (1904–1984) – polski historyk wojskowości, pułkownik dyplomowany kawalerii Wojska Polskiego
 Janina Mincer-Daszkiewicz – polski doktor nauk matematycznych w zakresie informatyki, nauczyciel akademicki 
 Olek Mincer (ur. 1957) – polski aktor pochodzenia żydowskiego
 Wiesław Mincer (1925–2019) – polski historyk filozofii i bibliotekoznawca